Bienenkönigin steht für 

 Bienenkönigin, einziges geschlechtsreifes weibliches Tier in einem Volk der Honigbienen
 Die Bienenkönigin, Märchen der Brüder Grimm
 Die Bienenkönigin (1963) (Una storia moderna: l'ape regina), italienisch-französischer Film aus dem Jahr 1963
 Die Bienenkönigin (1977) (Krolowa pszczol), polnischer Film aus dem Jahr 1977
 Die Bienenkönigin, deutscher Titel eines erotischen Romans von Gloria Laura Vanderbilt
 Daheim in den Bergen – Die Bienenkönigin, deutscher Fernsehfilm von Markus Imboden (2021)